Тајна може да се односи на:

 Тајна, основни појам
 Тајна (Њитра), насеље у Словачкој
 Тајна (теленовела)
 Тајна (књига)